Соревнования по стрельба из лука на летних Паралимпийских играх 2012 прошли с 30 августа по 5 сентября 2012 года в Лондоне в Royal Artillery Barracks.

Классификация спортсменов 
Спортсмены были классифицированы на различные группы в зависимости от степени инвалидности. Система классификации позволяет спортсменам с одинаковыми нарушениями конкурировать на равных.

Атлеты классифицируются на следующие группы:
 ST: спортсмены соревнуются из положения стоя.
 W1: спортсмены соревнуются из положения сидя и имеют нарушение работы рук, ног и туловища.
 W2: спортсмены соревнуется с положения сидя и имеют нарушения работы ног и туловища.

Медали

Медальный зачёт 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Стрельба из лука на летних Паралимпийских играх